TKOL RMX 1234567 — альбом ремиксов британской альтернативной рок-группы Radiohead. Альбом был выпущен 16 сентября 2011 года в Японии и 10 октября 2011 года в остальном мире лейблом XL Recordings. В альбоме собраны ремиксы на песни из выпущенного в том же году альбоме The King of Limbs от электронных исполнителей, включая Jamie xx, Nathan Fake, Four Tet, Caribou, Modeselektor и SBTRKT.

Синглы 
6 июня 2011 года Radiohead анонсировала серию синглов-ремиксов композиций из альбома The King of Limbs от разных исполнителей. Барабанщик Филип Селуэй сказал ВВС 6 Music, что The King of Limbs — это альбом Radiohead, который лучше всего подходит для ремиксов. Певец Том Йорк сказал, что Radiohead хотел бы экспериментировать с музыкой дальше, давая ее ремиксерам. Ему понравилась идея, что композиции не были «неподвижными и высеченными в камне», а также певец похвалил культуру ремиксов: «Я не просто хотел клубных хитов и всего этого дерьма, я просто хотел посмотреть, как песни могут действительно ветвиться и мутировать».

Первые семь ремиксов были выпущены на 12-дюймовых виниловых синглах XL Recordings на лейбле Radiohead Ticker Tape Ltd. и собраны в альбом TKOL RMX 1234567. Работа над восьмым синглом, TKOL RMX8, была закончена слишком поздно для включения в альбом и сингл впоследствии выпущен для скачивания отдельно. Ремикс Jamie xx «Bloom», ранее выпущенный на сингле TKOL RMX8, был перевыпущен на виниле 23 января 2012 года.

Отзывы критиков 

Альбом получил смешанные отзывы от музыкальной прессы. На Metacritic TKOL RMX имеет 67 баллов из 100. AllMusic сказал, что это было «увлекательно слышать, как этот нынешний урожай продюсеров … скручивает, изгибает, приводит в порядок и присваивает исходный материал». The A.V. Club прокомментировал, что «лучшие треки из этих ремиксов возбуждают и вводят новшества так, как песни из [The King of Limbs] сделать не смогли». The Guardian написал, что TKOL RMX «больше похож не на альбом, а на информационную свалку» и усомнился в «выгоде привлечения к работе Four Tet и Caribou для переработки песен, которые уже немного звучат как треки Four Tet и Caribou». Pitchfork охарактеризовал TKOL RMX как «пресный альбом, но прослушать можно».

Список композиций

Хит-парады

Примечания 

Альбомы Radiohead
Альбомы, спродюсированные Найджелом Годричем